Navacepedilla de Corneja kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Navacepedilla de Corneja (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 
 Navacepedilla de Corneja (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 

Robotskapade Spanienförgreningar